samolot – maszyna latająca
 Samoloty – amerykański film animowany z 2013 r.